Pomazaniec – mesjasz, osoba namaszczona, wybraniec
 Jezus Chrystus – Jezus z Nazaretu, założyciel chrześcijaństwa
 w ikonografii chrześcijańskiej:
 Chrystus Dobry Pasterz – jedno z najstarszych przedstawień Jezusa Chrystusa.
 Chrystus Frasobliwy – przedstawienie rozmyślającej postaci Jezusa Chrystusa w pozycji siedzącej z głową opartą na dłoni.
 Chrystus Boleściwy – przedstawienie martwego lub zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa niebędącego jeszcze w chwale, lecz ukazującego rany zadane podczas ukrzyżowania.
 w muzyce:
 Chrystus – tytuł oratorium Franciszka Liszta.